Stadtwerke Solingen steht für:

 Stadtwerke Solingen (Verkehrsbetrieb), Nahverkehrsunternehmen in Solingen
 Stadtwerke Solingen (Versorgungsabteilung), Energieversorger in Solingen

Siehe auch:

 SWS Netze Solingen, Netzbetreiber der Stadtwerke Solingen